Mare Nostrum ist eine Reihe von drei Schwimmveranstaltungen an der europäischen Mittelmeerküste, an der jedes Jahr im Juni die Weltelite im Schwimmsport teilnimmt. Die besten acht Schwimmer und Schwimmerinnen, resultierend aus den Ergebnissen von Monte Carlo, Barcelona und Canet-en-Roussillon, bekommen ein Preisgeld, wobei der Gewinner mit 7000 Euro entlohnt wird. Für jeden Welt-, Europa- oder Mare-Nostrum-Rekord gibt es weitere Prämien.

Veranstaltungsorte 

 International Swimming Meeting of Monte-Carlo, Monte Carlo, 
 Gran Premi Internacional Ciutat de Barcelona, Barcelona, 
 Meeting Arena de Canet en Roussillon, Canet, 

Zwischen 2002 und 2005 war auch ein Meeting in Rom Teil der Mare-Nostrum-Schwimmserie.
 International Trophy Seven Hills of Rome, Rom,

Gewinner 

k. A. – keine Angabe

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Webpräsenz (französisch)
Club Natació Sant Andreu (spanisch)
Arena: Sponsor des Meeting Arena de Canet en Roussillon (englisch)
Meeting International de Natation Monte-Carlo (englisch/französisch)

Schwimmwettbewerb